Список флагов муниципальных образований Томской области Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Томской области насчитывалось 135 муниципальных образований — 4 городских округа, 16 муниципальных районов, 3 городских поселения и 112 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания 

Томская